Президенти-Пруденти () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Президенти-Пруденти. Население составляет 	573 368	 человек (на 2010 год). Площадь — 	17 514,802	 км². Плотность населения — 	32,74	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 5 037 805 168,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8919,75 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,802 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алфреду-Маркондис
 Аньюмас
 Каябу
 Каюа
 Эмилианополис
 Эстрела-ду-Норти
 Эуклидис-да-Кунья-Паулиста
 Индиана
 Жуан-Рамалью
 Мараба-Паулиста
 Мартинополис
 Миранти-ду-Паранапанема
 Нарандиба
 Пикероби
 Пирапозинью
 Президенти-Бернардис
 Президенти-Эпитасиу
 Президенти-Пруденти
 Президенти-Венсеслау
 Раншария
 Реженти-Фейжо
 Рибейран-дуз-Индиус
 Розана
 Сандовалина
 Санту-Анастасиу
 Санту-Эспедиту
 Тасиба
 Тарабаи
 Теодору-Сампаю
 Алварис-Машаду

Микрорегионы штата Сан-Паулу